Kabandungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kabandungan, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Kabandungan, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar